CVF – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Courchevel, Courchevel (Francia)